Суперкубок Іспанії з футболу 2006 — 21-й розіграш турніру. Матчі відбулись 17 і 20 серпня 2006 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Еспаньйол.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2006
Іспанія
2006 в іспанському спорті